Шорр () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шорр, Рихард (1867—1951) — немецкий астроном.
 Шорр, Фридрих (1888—1953) — немецкий и американский оперный певец (бас-баритон) еврейского происхождения.

См. также 
 Шор